Морозовка — железнодорожный разъезд как населённый пункт в Ханкайском районе Приморского края России.

География 
Населённый пункт расположен при железнодорожной станции Морозовка.

Население

История 
Морозовка была основана в 1931 году как посёлок железнодорожников при станции Морозовка.

С 2004 до 2015 гг. населённый пункт входил в Новоселищенское сельское поселение, с 2015 до 2020 гг. — в Камень-Рыболовское сельское поселение.

Инфраструктура 
Железнодорожная станция Морозовка.

Транспорт 
Железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Ханкайского района